Burg Ebersberg steht für:

 Schloss Ebersberg (Württemberg), in Auenwald, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Burg Ebersberg (Bayern), abgegangene Burg in Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Burgruine Ebersberg, Ruine einer Höhenburg bei Zell am Ebersberg, Landkreis Haßberge, Bayern
 Burgstall Ebersberg, abgegangene Höhenburg bei Zell am Ebersberg, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Burg Ebersburg, in Ebersberg (Ebersburg), Landkreis Fulda, Hessen